Virle ima više značenja:
 Virle (Firenca)
 Virle (Verona)